NSK je lahko:

 Narodna in univerzitetna knjižnica v Zagrebu (originalno Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)
 Nacionalni svet za kulturo Slovenije
 Neue Slowenische Kunst (kratica NSK)
 Država NSK



